Gaetano Callani (1736-1809) – pittore e scultore italiano, padre della pittrice Maria
 Maria Callani (1778-1803) – pittrice italiana